Luís de Gonzaga (1568-1591) - religioso italiano, santo da Igreja Católica.

Topônimos 
 São Luís Gonzaga - município do Rio Grande do Sul, Brasil.
 São Luís Gonzaga do Maranhão - município do Maranhão, Brasil.

Outros 
 Forte de São Luís Gonzaga - forte em Portugal.
 Hospital São Luís Gonzaga - centro hospitalar da cidade de São Paulo, Brasil.
 Edifício São Luís Gonzaga - edifício situada na Avenida Paulista, São Paulo, Brasil.

Ver também
 Luís Gonzaga
 Gonzaga (desambiguação)